Она представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими два локальных пути.

Станция была открыта 27 октября 1904 года в составе первой очереди сети Interborough Rapid Transit Company (IRT). В это время поезда ходили от данной станции до City Hall. Эта станция конечная точка для экспресс-пути, который на сегодняшний день почти не используется.

Между этой станцией и 137th Street — City College, расположено подземное депо с пятью путями.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 145th Street
 Station Reporter — 1 Train
 Forgotten NY — Original 28 — NYC’s First 28 Subway Stations
 The Subway Nut — 145th Street Pictures 
 145th Street entrance from Google Maps Street View